Kaneto ima više značenja:
 Kaneto (Breša)
 Kaneto (Imperija)
 Kaneto (Masa-Karara)
 Kaneto (Mesina)
 Kaneto (Pavija)
 Kaneto (Pezaro i Urbino)
 Kaneto (Piza)
 Kaneto (Prato)
 Kaneto (Rijeti)
 Kaneto (Salerno)
 Kaneto (Savona)